Јекатерина Волкова може бити :

 Јекатерина Волкова (атлетичарка), (1978) руска атлетска репрезентативка
 Јекатерина Волкова (ритмичка гимнастичарка), ( 1997) финска ритмичка гимнастичарка
 Јекатерина Волкова (глумица), 1982), руска позоришна и телевизијска глумица